Laveline peut faire référence à :
 Ban-de-Laveline, appelée Laveline jusqu’en 1903, commune française située dans le département des Vosges en région Lorraine.
 Laveline-du-Houx,  commune française située dans le département des Vosges en région Lorraine ;
 Laveline-devant-Bruyères,  commune française située dans le département des Vosges en région Lorraine.

Voir aussi